

Geografia

Austria 
 Höllenstein – szczyt

Niemcy 
 Höllenstein – dzielnica Viechtach

Zobacz też 
 Hollenstein